Behemoth – A Journal on Civilisation ist ein 2008 gegründetes wissenschaftliches E-Journal. Von 2011 bis Ende 2013 erschien die Zeitschrift beim Verlag Walter de Gruyter. Seit 2014 wird sie über das Open Journal System (OJS) der Universitätsbibliothek Freiburg in Kooperation mit dem Center for Security and Society der Universität Freiburg veröffentlicht. Der Titel lehnt sich an die staatstheoretische Schrift Behemoth von Thomas Hobbes an.

Die eigene Beschreibung der Zeitschrift lautet: “BEHEMOTH – A Journal on Civilisation publishes current research articles dealing with the dissolution and/or failure of state power and the resulting consequences. The journal considers itself a platform for discussing risk and order in societies in which state institutions are in the process of losing or have already lost their integrative power. Its aim is to spotlight approaches and concepts that analyse these new, contingent and sometimes precarious regimes of (dis)order.”

Behemoth ist als Open-Access-Zeitschrift kostenfrei verfügbar und über die Website der Zeitschrift herunterzuladen.

Weblinks 
 Website der Zeitschrift.
  auf der Website des Walter de Gruyter Verlages.

Einzelnachweise 

Wissenschaftliche Zeitschrift (Deutschland)
Open-Access-Zeitschrift
Ersterscheinung 2008
Walter de Gruyter (Verlag)